Голещ (, ) — югославянская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Голеш, Сабрина (род. 1965) — югославская и хорватская теннисистка.
 Голеш, Томаш (род. 1993) — чешский футболист.

Топоним 
 Голеш — село в Силистренской области Болгарии.
 Голеш — село в Софийской области Болгарии.
 Голеш — село в Пчиньском округе Сербии.